Cima ima više značenja:
 Cima, Como
 Cima, Treviso
 Cima, Vicenza